Bertelli je priimek več oseb:  
 Angelo Bertelli, američan, igralec ameriškega nogometa  
 Vasco Giuseppe Bertelli, italijanski rimskokatoliški škof